BAK (Utrecht), een platform voor hedendaagse kunst in Utrecht
Bak (organisatie), indeling van manschappen bij de Koninklijke Marine en bij waterscouting
Mop (taal)
Gevangenis
Wastafel
Krat
Kopje

Transport
Bak (trein), het deel van een spoorvoertuig (bij trein en metro), dat rust op wielen en/of draaistellen
Tramrijtuig in het geheel (bij korte trams), of een deel van een gelede tram
Bak (schip), onderdeel van een schip
Dekschuit of Sleepschip, vaartuig zonder eigen voortstuwing
Bakskist, opslag van scheepsmateriaal, tegenwoordig meestal in een lelievlet
Auto, in het bijzonder een grote

Geografie
Bak (Hongarije), een plaats in Hongarije
Bäk, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Bąk, een plaats in Polen

Personen
Keld Bak (1944), een Deens voetballer
Lars Bak (1980), een Deens wielrenner

Zie ook 
 Bakkie (doorverwijspagina)